Salar Grande puede referirse a:
 Salar Grande (costero), ubicado en las cercanías de la costa de Chile, al sur de Iquique (21°S);
 Salar Grande (Andes), ubicado en medio de la cordillera de Los Andes al este de Chañaral, también en Chile (26°S).